Borgo San Lorenzo – comune nella città metropolitana di Firenze
 Borgo San Lorenzo – strada di Firenze
 Borgo San Lorenzo – frazione di Loro Piceno in provincia di Macerata
 Borgo San Lorenzo – frazione di Casaluce in provincia di Caserta